Дмитрий Владимирович Крисанов (; 10 августа 1977, Запорожье, СССР) — украинский футболист, полузащитник.

Биография 
Начинал играть в СДЮСШОР «Металлург» из города Запорожье. Профессиональную карьеру начал с клуба «Далис», позже играл за мелитопольское «Торпедо» и Запорожье. В 1999 перешёл в одесский «Черноморец», в котором провёл 30 матчей. В 2002 году подписал контракт с ахтырским «Нефтяником». Позже играл за команду Первой лиги «Оболонь» и за клуб из второй лиги «Полтава». Последним клубом был крымский «ИгроСервис».

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Олком»
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «ИгроСервис»